Charles de Valois (1270-1325), comte de Valois de 1286 à 1325, comte d'Alençon, comte de chartres, comte d'Anjou de 1290 à 1325, comte du Maine de 1290 à 1313 (Charles )
 Charles d'Angoulême (1573-1650), comte d'Auvergne, puis duc d'Angoulême
 Charles de Valois de La Mare (1671-1747), auteur des Valesiana, est le fils de l'érudit Adrien de Valois et le neveu d'Henri de Valois.